Sendlinger Tor (poort), een stadspoort in München
Sendlinger Tor (metrostation), een station van de metro van München